Rocca di Mezzo (L'Aquila), een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila
Rocca di Mezzo (Rocca Canterano), een plaats in de Italiaanse gemeente Rocca Canterano